Niemcy:
 Lichtenwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Inne:
 Lichtenwald – pałac

Zobacz też:
 Lichtenwalde